Dit is de wereldranglijst van september 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 september 1998.

Mannen 09